Фёдор Иванович Рерберг:
 Рерберг, Фёдор Иванович (1791—1871) — инженер-генерал Корпуса инженеров путей сообщения; сенатор.
 Рерберг, Фёдор Иванович (1865—1938) — русский художник.